Anton Alexejevič Volčenkov (* 25. února 1982, Moskva, Centrální federální okruh, Sovětský svaz) je ruský hokejový obránce hrající v týmu New Jersey Devils v severoamerické lize NHL.

Úspěchy

Kolektivní úspěchy 
 Stříbrná medaile z MS 18' - 2000
 Zlatá medaile z MSJ - 2002
 Stříbrná medaile z MS - 2002
 Zlatá medaile z MS – 2009

Klubové statistiky

Reprezentační statistiky

Externí odkazy 
 
 
 

Aktivní lední hokejisté
Ruští lední hokejisté
Ruští hokejoví obránci
Mistři světa v ledním hokeji
Mistři světa juniorů v ledním hokeji
Hokejisté ruské vyšší hokejové ligy
Hokejisté Ruské superligy
Hokejisté CSKA Moskva
Hokejisté Křídel Sovětů Moskva
Hokejisté Torpeda Nižnij Novgorod
Hráči Ottawa Senators
Hokejisté American Hockey League
Hráči New Jersey Devils
Narození v roce 1982
Žijící lidé
Muži
Narození 25. února
Narození v Moskvě
Hráči draftovaní Ottawou Senators